Дарро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 50 км². Население — 1462 человека (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады